Алекса́ндр Ви́кторович Ма́ркин: Маркин, Александр Викторович (род. 1962) — советский легкоатлет.
 Маркин, Александр Викторович (род. 1990) — российский волейболист.